Ertuğ, vereinzelt auch in der Schreibweise Ertug, ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Ertuğ (* 1949), türkischer Architekturfotograf und Verleger
 Celal Ertuğ (1913–2001), türkischer Politiker
 Ercan Ertuğ (1933–2005), türkischer Fußballspieler
 Ismail Ertug (* 1975), deutscher Politiker
 Mithat Ertuğ (1904–1983), türkischer Fußballspieler
 Nihat Ertuğ (1915–?), türkischer Basketballspieler
 Turan Ertuğ (1923–1994), türkischer Militäroffizier